Az alábbi családfa a hivai kánok családi kapcsolatait hivatott tartalmazni.

Források
http://www.hrono.ru/geneal/geanl_chx_11.html lefordítva:

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Hivai kánok listája

Kánok családfái
Üzbegisztán történelme